Viik est un patronyme estonien et finnois pouvant désigner:

Prénom
 (né en 1965), entrepreneur en technologie estonien
 (né en 1987), joueur finlandais de football

Homonymie de patronyme
Patronyme estonien
Patronyme finnois